Lighthouse, parola in lingua inglese che significa faro, può riferirsi a:

Cinema 
 Lighthouse – film del 1947 diretto da Frank Wisbar
 Lighthouse – film del 1999 per la regia di Simon Hunter
 The Lighthouse – film del 2016 diretto da Chris Crow
 The Lighthouse – film del 2019 diretto da Robert Eggers

Musica 
 Lighthouse – gruppo musicale canadese
 Lighthouse – EP degli Airway del 2005
 Lighthouse – singolo dei Westlife del 2011
 Lighthouse – singolo delle G.R.L. del 2015
 Lighthouse – singolo di Nina Kraljić del 2016
 Lighthouse – album di David Crosby del 2016

Televisione 
Il faro (Lighthouse) – episodio della sesta stagione di Lost